Около-Кулак — фамилия. Известные носители:

 Около-Кулак Владимир Михайлович (1873 — 1920) — русский и советский офицер, комбриг, кавалер ордена Красного знамени РСФСР 
 Около-Кулак, Лидия Витальевна (Юркова, род. 1967) — советская и белорусская легкоатлетка.
 Около-Кулак, Юрий Викторович (Ладинский, 1905—1983) — советский военачальник, контр-адмирал.